Парламентские выборы в Финляндии (1911) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 2-3 января 1911 года.

Результаты выборов

Литература 
  — УДК 321

3
1911 год в Финляндии
Финляндия
1911
Великое княжество Финляндское